Il singolare del torneo di tennis Bank of the West Classic 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrice Kim Clijsters che ha battuto in finale Lindsay Davenport 6-4, 6(5)-7, 6-1.

Teste di serie 

 Venus Williams (quarti di finale)
 Lindsay Davenport (finale)
 Kim Clijsters (campionessa)
 Monica Seles (semifinali)

 Meghann Shaughnessy (semifinali)
 Amy Frazier (secondo turno)
 Chanda Rubin (quarti di finale)
 Anne Kremer (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bank of the West Classic 2001